A bet-at-home.com AG é um grupo empresarial na área dos jogos online e das apostas desportivas online, criada em 1999 por Jochen Dickinger e Franz Ömer. A transformação numa sociedade anónima ocorreu em maio de 2004; desde dezembro do mesmo ano, a bet-at-home.com está cotada na Bolsa de Frankfurt. O grupo bet-at-home.com tem escritórios na Alemanha, Áustria, Malta e Gibraltar. Através das suas sociedades maltesas, o grupo dispõe de licenças para apostas desportivas, casino e poker. Adicionalmente, e desde 2011, a bet-at-home.com detém a licença para apostas desportivas e jogos de casino, providenciada pela autoridade Italiana, a AAMS. Em 2012, o Ministro do Interior de Schleswig Holstein concedeu à bet-at-home.com a licença para fornecer e publicitar serviços de casino e apostas desportivas. Além disso, o fornecedor de apostas online recebeu em 2014 uma licença da Gambling Commission britânica que lhe permite operar e promover apostas desportivas online e casino online na Grã-Bretanha. Desde Agosto de 2015 que a bet-at-home.com possui uma licença para promover apostas desportivas na Irlanda. No dia 2 de novembro, a companhia recebeu uma licença desportiva nacional para a Alemanha, emitida pelo conselho regional de Darmstadt. Desde 2009, que a bet-at-home.com AG é parte da Betclic Everest SAS Group, o grupo francês líder na área de jogo online e apostas desportivas.

A gama de produtos inclui apostas desportivas, casino, live casino, jogos, vegas e apostas virtuais. A oferta está actualmente disponível em 9 idiomas (Informação a partir de: dezembro 2021). Com 5,5 milhões de utilizadores registados (Informação a partir de: dezembro 2021), a bet-at-home.com AG, em conjunto com as suas subsidiárias, é considerada uma casa de apostas líder na Europa, em particular na Europa de Leste e nos países de língua oficial alemã.

História da empresa 
A bet-at-home.com foi criada em dezembro de 1999, em Wels, na Alta Áustria, por Jochen Dickinger e Franz Ömer. Logo em março de 2000, o sítio Web bet-at-home.com ficou online. Inicialmente, a oferta abrangia apenas apostas desportivas na Internet. Logo dois meses após o arranque do site, seguiu-se a primeira inovação com o lançamento do serviço de Resultados ao Vivo: www.livescore.cc. Isto exigiu, apenas dois anos depois (2002), que fosse efetuada a primeira renovação do site bet-at-home.com. Com o lançamento do casino online, em novembro de 2005, verificou-se nova renovação do site. Um ano mais tarde (2006), foi lançada a plataforma de poker da empresa. Em 2008, deu-se início a novo desenvolvimento da oferta, que, inicialmente, trouxe o lançamento do novo casino online. Pouco tempo depois, em junho de 2009, a bet-at-home.com lançou a área de jogos. A partir de setembro do mesmo ano, passaram a ser também disponibilizadas apostas ao vivo relativas a eventos de diferentes modalidades.

Criada em 1999 como GmbH, a empresa sofreu em maio de 2004 um aumento de capital, sendo transformada numa sociedade anónima. Ainda em dezembro do mesmo ano, o grupo entrou em bolsa. Seguiram-se mais aumentos de capital nos anos seguintes. Entre 2006 e 2009, o grupo deteve uma participação de até 60% na Racebets GmbH. A bet-at-home.com AG faz parte do "BetClic Everest SAS Group", um grupo francês líder no ramo do jogo online e das apostas desportivas, que adquiriu, em abril de 2009, a maioria dos direitos de voto. As ações da bet-at-home.com AG são cotadas na Bolsa de Frankfurt, Xetra. Em 2012, decorreu uma alteração de Mercado Aberto (Open Market) para a Entrada Standard na Bolsa de Valores de Frankfurt. 

No dia 31 de outubro de 2012, o cofundador Jochen Dickinger colocou a sua posição de CEO à disposição. Este lugar foi ocupado por Michael Quatember.
Em agosto de 2013, foi lançada a nova versão do website, tendo sido esta a segunda vez que a empresa renova o seu website www.bet-at-home.com. Em dezembro de 2013 foi lançada a versão mobile do website. Em 2015, a empresa aumentou a sua oferta passando a fornecer apostas virtuais. Em agosto de 2016 a empresa recebeu a admissão no mercado regulamentado da Bolsa de Frankfurt. Seguiu-se a mudança no segmento de mercado principal standard. Desde Fevereiro de 2017, as ações passaram a ser incluídas no índice SDAX.

Em Fevereiro de 2017 foram acrescentados jogos de casino ao software de póquer. Em novembro de 2017, o grupo de produtos "Jogos" foi substituído por "Vegas" e foi lançada a App de Casino. A App de desporto foi lançada em junho de 2018. Em setembro 2018, a casa de apostas alargou a sua oferta de produtos com o lançamento do canal de eSports.

Marco Falchetto foi nomeado como membro do Conselho de Administração da bet-at-home.com AG com efeitos a partir de 21 de fevereiro de 2022. Franz Ömer e Michael Quatember demitiram-se da Comissão Executiva a seu pedido no final de fevereiro de 2022, como parte do prazo regular de validade da sua nomeação.

Estrutura da empresa 

A bet-at-home.com AG, sediada em Düsseldorf, assume a função de holding para a cotação em bolsa das ações da bet-at-home.com. A sociedade detém 100% da bet-at-home.com Entertainment GmbH. Sediada em Linz, a empresa é a principal responsável pela transferência contínua de tecnologia dentro do grupo. Através da bet-at-home.com Holding Ltd., com sede em St. Julian's, Malta, a empresa detém as suas licenças internacionais para apostas desportivas online, bem como licenças de jogo online para casino e jogos. 

Com a Betclic Everest Group SAS e a sua participação de 53,9%, a empresa tem um núcleo de acionistas estável e orientado a longo prazo. A Betclic Everest Group, com sede em Paris/França, é um grupo europeu com investimentos em empresas de jogos online sediadas em França. A Betclic Everest Group SAS detém a mesmas ações da Société des Bains de Mer (SBM), com sede no Mónaco (ISIN: MC0000031187) e do Grupo LOV fundado pela Stéphane Courbit com foco em empresas com crescente crescimento e desregulamentação.

A gestão da bet-at-home.com detém 1% das ações, resultando numa flutuação livre total de 45,1% a partir de 31 de dezembro de 2021.

Histórico dos produtos

Apostas desportivas (Sportsbook) 
As apostas desportivas são a atividade principal da empresa. No início do ano 2000, foi lançada a oferta de apostas no site bet-at-home.com. Em 2020 (dezembro 2021) a oferta de apostas incluía mais de 1.000.000 eventos em mais de 50 desportos e 206.000 eventos ao vivo. 

Em 2021, o lucro bruto do produto apostas desportivas foi de 56,6 milhões de euros.

Casino 
Graças a uma das suas subsidiárias, a bet-at-home.com dispõe de uma licença de jogo maltesa para a exploração de um casino online. Depois do lançamento das apostas desportivas, o casino foi lançado, como segundo produto, em 2005.

Jogos 
Os Jogos foram lançados em bet-at-home.com no ano de 2009 e assumem-se como o grupo de produtos com maior potencial de inovação e crescimento. 

Em novembro de 2017, o grupo de produtos "Jogos" foi substituído por "Vegas".

Virtual 
Apostas virtuais fazem desde abril 2015 parte da oferta da bet-at-home.com. Estas são puramente simulações virtuais de diversas modalidades desportivas. Atualmente (desde dezembro de 2021), é possível apostar em futebol, ténis, corridas de cães, basquetebol e corridas de cavalos. 

O lucro bruto para jogos online (casino, jogos, virtual) foi de 2.8 milhões de euros.

Patrocínio 
A bet-at-home.com é patrocinadora de diversos clubes e associações, bem como parceiro de eventos desportivos.

Futebol 
No futebol, a empresa esteve presente como patrocinadora de muitos clubes. Na Alemanha, como parceiro especial do FC Schalke 04 de 2011 a 2021 e como patrocinador principal do Hertha BSC de 2015 a 2018. Nas épocas 2011/12 e 2012/13, o apostador também apoiou os clubes do Borussia Mönchengladbach e FC St. Pauli. Na Áustria, o apostador online foi o patrocinador de longa data do FK Áustria de Viena (2007-2021). De julho de 2018 a julho de 2021, foi parceiro do FC Red Bull de Salzburgo. Parcerias anteriores incluem os seguintes clubes: SV Ried (2002 – 2018), FC Blau Weiß Linz (2009-2013), SCS bet-at-home.com (2006-2007), Wisła Krakau (2006/07), e RCD Maiorca (2010/11 e 2011/12). No que diz respeito a torneios, a bet-at-home.com tem sido parceira oficial da 2019 Audi Cup, em Munique, e patrocinou a Emirates Cup, um prestigiado torneio de pré-temporada em Londres, em 2009 e 2010. A empresa dispôs ainda de painéis publicitários de LEDs e fixos na Liga Europa, nos jogos de qualificação para a Liga dos Campeões e em determinados jogos de qualificação para o EURO 2012 e 2016 de futebol e para o Campeonato Mundial de 2014 da mesma modalidade. Houve, no passado, uma anterior cooperação com a federação de futebol Búlgara, entre 2008 e 2009.

Ténis 
No ténis, o bet-at-home.com tem sido um patrocinador desde o início: De 2006 a 2020, a empresa foi parceira do Torneio WTA de Mulheres em Linz. De destacar ainda a presença da empresa como patrocinador principal e de título do bet-at-home Cup Kitzbühel entre 2011 e 2014, bem como do Open da bet-at-home.com em Hamburgo entre 2011 e 2015. Além disso, a bet-at-home.com também apoiou diversas associações nacionais, bem como a associação de ténis austríaca e bávara.

Andebol 
Também no andebol a bet-at-home.com está representada como patrocinadora, tendo sido parceira oficial da Liga dos Campeões da EHF, entre 2009 e 2014, do Campeonato do Mundo de Andebol de 2009,  do EURO 2010 de Andebol, bem como da mesma competição em 2012 na Sérvia. Além do acordo de parceria com o clube da Bundesliga SG Flensburg Handewitt, decorreu ainda uma parceria com a equipa húngara MKB Veszprém. O escalão máximo do andebol espanhol, a Liga ASOBAL, teve também, uma longa parceria com a bet-at-home.com. Ao nível das associações, as federações romena e checa de andebol são antigas parceiras da casa de apostas.

Basquetebol 
Ao patrocinar o clube da Bundesliga alemã ALBA BERLIN na temporada 2019/20, a bet-at-home esteve presente pela primeira vez no basquetebol. Nas épocas de 2020/21 e 2021/22, o fornecedor de apostas era o parceiro da bet-at-home Basketball Superliga.

Voleibol de praia 
A bet-at-home.com expandiu as suas atividades de patrocínio também para o voleibol de praia. Em 2019, a empresa tornou-se parceira oficial tanto dos  Campeonatos do Mundo, em Hamburgo, como do Vienna Major.

Desportos de Inverno 
Na temporada 2019/20 da Taça do Mundo de Esqui Alpino, a empresa patrocinou as provas femininas em Garmisch-Partenkirchen. Nos  Campeonatos do Mundo de Luge 2019, a bet-at-home.com foi um dos quatro principais patrocinadores. No hóquei no gelo, a casa de apostas esteve nas temporadas 2020/21 e 2021/22 como parceira de título da bet-at-home ICE Hockey League, a Bundesliga austríaca de hóquei no gelo. No passado, a bet-at-home.com foi patrocinadora durante vários anos do clube EHC Black Wings Linz (2006 – 2016). Adicionalmente, a empresa patrocinou a equipa checa HC Pilsen durante a época 2011/12 e a equipa alemã Kölner Haie na época 2013/14. No plano internacional, a casa de apostas foi parceira oficial do Campeonato do Mundo de Hóquei no Gelo, realizado em 2011. Em 2019/20, a bet-at-home foi parceira da Champions Hockey League. Tal como na época 2007/08, a bet-at-home.com foi também o parceiro oficial em 2011/12, 2012/13 e 2013/14, assim como em 2020/21, 2021/22 e 2022/23, do Four Hills Tournament (Torneio dos quatro trampolins). Para além disso, pelo segundo ano consecutivo, o patrocinador oficial do FIS por equipas, na Alemanha. Mais, a casa de apostas foi um parceiro oficial das 3 competições mundiais (World Cup) em Harrachov (República Checa).  Para além disso, a empresa foi parceira oficial da seleção nacional búlgara de saltos de esqui. A bet-at-home.com foi também patrocinadora da Taça do Mundo feminina 2019/20, em Oberstdorf. Adicionalmente, a empresa esteve ainda presente em eventos de Esqui Nórdico, como parceiro de cooperação – bem como no Campeonato Mundial de 2009 em Liberec e também no Val di Fiemme em 2013.

Ver também 
 bet-at-home.com: Relatório semestral 2022. ()
 bet-at-home.com: Relatório annual de 2021. ()
 bet-at-home.com: Relatório annual de 2020. ()

Ligações externas 
 Investor Relations

Empresas da Áustria